Jakub Jiroutek (ur. 13 sierpnia 1977 w Broumovie) – czeski skoczek narciarski i trener skoków narciarskich.

Zadebiutował w styczniu 1994 w Libercu. Zajął tam punktowaną, 26. pozycję. Na swoich pierwszych MŚ w lotach na austriackiej skoczni Kulm w 1996 roku Jiroutek zajął 21. miejsce. 1 marca 1998 w Vikersund Czech zajął 5. miejsce. Była to najlepsza pozycja tego zawodnika. W 2002 roku w Planicy po raz ostatni wystartował w PŚ. Później startował tylko w Pucharze Kontynentalnym, gdzie najlepszy wynik uzyskał w marcu 2003 w Ishpeming, zajmując 5. miejsce. Przed sezonem 2003/2004 zakończył karierę. Był wychowankiem klubu Dukla Liberec.

W 2009 roku objął funkcję trenera reprezentacji Włoch w skokach narciarskich i sprawował ją do końca sezonu 2013/2014. Jego brat David Jiroutek również był skoczkiem narciarskim i trenerem czeskiej reprezentacji w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 50. miejsce (K-120), 51. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 1999  Ramsau – 7. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1996  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 21. miejsce
 2000  Vikersund – 33. miejsce
 2002  Harrachov – 27. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 1995  Gällivare – 6. miejsce

Puchar Świata 
 sezon 1993/1994: 84.
 sezon 1995/1996: 69.
 sezon 1996/1997: 99.
 sezon 1997/1998: 49.
 sezon 1998/1999: 58.
 sezon 2001/2002: 83.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 44.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 95.
 sezon 1994/1995: 50.
 sezon 1995/1996: 224.
 sezon 1996/1997: 129.
 sezon 1997/1998: 10.
 sezon 1998/1999: 158.
 sezon 1999/2000: 105.
 sezon 2000/2001: 108.
 sezon 2001/2002: 38.
 sezon 2002/2003: 56.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Courchevel – 15 stycznia 1995 (3. miejsce)
  Liberec – 24 stycznia 1998 (2. miejsce)
  Liberec – 25 stycznia 1998 (3. miejsce)
  Westby – 7 lutego 1998 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 14 lutego 1998 (2. miejsce)
  Iron Mountain – 15 lutego 1998 (2. miejsce)
  Braunlage – 3 lutego 2002 (3. miejsce)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Broumovie
Urodzeni w 1977